В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Ісабель Фернандес і Мартіна Навратілова виграли титул, у фіналі перемігши пару Карен Крантцке і Вірджинія Вейд 6-3, 3-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (півфінал)
 Пем Тігуарден /  Шерон Волш (1-ше коло)

 Розмарі Казалс /  Ненсі Гюнтер (півфінал)
 Ісабель Фернандес /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Dallas